Fock (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht, oorspronkelijk uit Dantzig
 Abraham Fock, President der Nederlandsche Bank (1844-1858)
 Cees Fock (1905-1999), politicus, onder meer Commissaris van de Koningin in Groningen
 Cornelis Fock (1828-1910), staatsman en bestuurder, onder meer burgemeester van Amsterdam en Minister van Binnenlandse Zaken
 Dirk Fock (1858-1941), advocaat en staatsman, onder meer gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
 Jacob Fock, President der Nederlandsche Bank (1828-1835)
 Willemijn Fock (1942), hoogleraar in de geschiedenis van de kunstnijverheid te Leiden 
Andere personen:
Vladimir Fock, een Sovjet-natuurkundige die zich bezighield met de kwantummechanica, voornamelijk bekend van de Hartree-Fock methode. Naar hem vernoemd zijn:
Fockoperator
Fockruimte
Fockstaat
Fockrepresentatie
Fockmatrix
Hartree-Fock